Anastasija Baranova – attrice e modella russa
 Elena Baranova – ex cestista russa
 Natal'ja Baranova – ex fondista russa
 Svetlana Baranova-Sodatova – ex schermitrice sovietica